Фейертаг — фамилия. Известные носители:

 Фейертаг, Владимир Борисович (род. 1931) — советский и российский музыкант и музыковед, крупный специалист в области джаза.
 Фейертаг, Эдвин Давыдович (1897—1941) — русский советский актёр и режиссёр, педагог, театральный деятель.